

Cinema 
 Rouge – film del 1988 diretto da Stanley Kwan
 Rouge – film del 2020 diretto da Farid Bentoumi

Musica
 Rouge – gruppo musicale brasiliano
 Rouge – album di Louis Sclavis del 1991
 Rouge – album dei Rouge del 2002
 Rouge – album di Yuna del 2019

Geografia 
 Estonia
 Rõuge – comune nella contea di Võrumaa

 Francia
 La Rouge – comune nel dipartimento dell'Orne
 Rougé – comune nel dipartimento della Loira atlantica

 Stati Uniti d'America
 Rouge – fiume del Michigan

Personaggi immaginari 
 Rouge the Bat – personaggio apparso nei videogiochi di Sonic e nell'anime Sonic X
 Rouge – personaggio del manga Ranma ½
 Rouge – personaggio della serie di videogiochi Power Stone e nell'anime omonimo